Torban (snaarinstrument), een type luit
Torban (Khetri Leikai), plaats in India